Касанаре () — департамент на північному сході Колумбії. Адміністративний центр — місто Йопаль.

Муніципалітети

Див. також 
 Касанаре (річка)

Економіка 
У цьому регіоні виявлені значні запаси нафти.

Довжина нафтопроводів перевищує 800 км.

Посилання 
 Офіційний сайт департаменту Casanare 
 Російська сторінка про департамент Касанаре 

Департаменти Колумбії
Засновані в Південній Америці 1991